Di seguito una lista di asteroidi dal numero 593001 al 594000 con data di scoperta e scopritore.

593001-593100 

|-
| 593001 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593002 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593003 - ||  || 31 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593004 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 593005 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593006 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593007 - ||  || 17 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 593008 - ||  || 3 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593009 - ||  || 10 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 593010 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593011 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593012 - ||  || 22 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593013 - ||  || 25 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593014 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593015 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593016 - ||  || 28 agosto 2013 || CSS
|-
| 593017 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 593018 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 593019 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593020 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593021 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593022 - ||  || 15 agosto 2004 || NEAT
|-
| 593023 - ||  || 29 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 593024 - ||  || 12 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 593025 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593026 - ||  || 3 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593027 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 593028 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 593029 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 593030 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593031 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593032 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593033 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 593034 - ||  || 13 novembre 2010 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 593035 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593036 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593037 - ||  || 6 settembre 2008 || CSS
|-
| 593038 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593039 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 593040 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593041 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593042 - ||  || 14 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593043 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593044 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593045 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593046 - ||  || 24 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593047 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593048 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593049 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593050 - ||  || 29 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593051 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593052 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593053 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593054 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593055 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593056 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593057 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 593058 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593059 - ||  || 23 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593060 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 593061 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593062 - ||  || 22 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 593063 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593064 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593065 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 593066 - ||  || 21 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593067 - ||  || 9 ottobre 2012 || CSS
|-
| 593068 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593069 - ||  || 28 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593070 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593071 - ||  || 27 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593072 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593073 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 593074 - ||  || 24 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593075 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593076 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593077 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593078 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593079 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 593080 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 593081 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593082 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 593083 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593084 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593085 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593086 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593087 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593088 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593089 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593090 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593091 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593092 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 593093 - ||  || 9 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 593094 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593095 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593096 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593097 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593098 - ||  || 9 febbraio 2005 || Vuissoz, C., Bourban, G.
|-
| 593099 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593100 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

593101-593200 

|-
| 593101 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593102 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593103 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593104 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593105 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593106 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593107 - ||  || 17 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593108 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593109 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593110 - ||  || 31 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 593111 - ||  || 22 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593112 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593113 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593114 - ||  || 22 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593115 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593116 - ||  || 10 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 593117 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593118 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593119 - ||  || 7 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 593120 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593121 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593122 - ||  || 27 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 593123 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593124 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 593125 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593126 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 593127 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593128 - ||  || 29 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593129 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593130 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 593131 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593132 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593133 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 593134 - ||  || 3 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593135 - ||  || 27 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593136 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593137 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 593138 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 593139 - ||  || 27 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593140 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593141 - ||  || 9 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 593142 - ||  || 24 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593143 - ||  || 25 ottobre 2008 || CSS
|-
| 593144 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593145 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593146 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593147 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593148 - ||  || 9 maggio 2007 || CSS
|-
| 593149 - ||  || 13 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593150 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593151 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 593152 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 593153 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593154 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593155 - ||  || 26 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 593156 - ||  || 15 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 593157 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593158 - ||  || 23 dicembre 2011 || Gerke, V.
|-
| 593159 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593160 - ||  || 9 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593161 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593162 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593163 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593164 - ||  || 15 dicembre 2009 || CSS
|-
| 593165 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 593166 - ||  || 17 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593167 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593168 - ||  || 1 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 593169 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593170 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 593171 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593172 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593173 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593174 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593175 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593176 - ||  || 28 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593177 - ||  || 27 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593178 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593179 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593180 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593181 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593182 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593183 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 593184 - ||  || 12 aprile 2011 || CSS
|-
| 593185 - ||  || 22 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593186 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593187 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593188 - ||  || 21 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 593189 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593190 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 593191 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593192 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593193 - ||  || 21 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593194 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593195 Lavinaahmed ||  || 6 dicembre 2012 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 593196 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593197 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593198 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593199 - ||  || 26 aprile 2011 || Bickel, W.
|-
| 593200 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|}

593201-593300 

|-
| 593201 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 593202 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593203 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593204 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593205 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 593206 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593207 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593208 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593209 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593210 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593211 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 593212 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 593213 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593214 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593215 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593216 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593217 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593218 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593219 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593220 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593221 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 593222 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 593223 - ||  || 17 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593224 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593225 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593226 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593227 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593228 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593229 - ||  || 28 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593230 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 593231 - ||  || 29 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593232 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 593233 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593234 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593235 - ||  || 5 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 593236 - ||  || 7 dicembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 593237 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593238 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593239 - ||  || 24 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593240 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593241 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593242 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593243 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593244 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 593245 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593246 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593247 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593248 - ||  || 14 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593249 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 593250 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593251 - ||  || 31 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593252 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593253 - ||  || 1 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593254 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593255 - ||  || 17 gennaio 2000 || Veillet, C.
|-
| 593256 - ||  || 23 marzo 2006 || CSS
|-
| 593257 - ||  || 20 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593258 - ||  || 13 maggio 2015 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 593259 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593260 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593261 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593262 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593263 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 593264 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593265 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593266 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593267 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593268 - ||  || 18 maggio 2015 || Apitzsch, R.
|-
| 593269 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593270 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593271 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593272 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593273 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593274 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593275 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593276 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593277 - ||  || 21 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593278 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593279 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593280 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593281 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593282 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593283 - ||  || 21 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593284 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593285 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593286 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593287 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 593288 - ||  || 12 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 593289 - ||  || 10 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 593290 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593291 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593292 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 593293 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593294 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593295 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593296 - ||  || 29 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593297 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593298 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593299 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593300 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|}

593301-593400 

|-
| 593301 - ||  || 12 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593302 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593303 - ||  || 2 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 593304 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593305 - ||  || 4 gennaio 2003 || Dell'Antonio, I., Loomba, D.
|-
| 593306 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593307 - ||  || 7 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593308 - ||  || 21 febbraio 2014 || Elenin, L.
|-
| 593309 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593310 - ||  || 26 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593311 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593312 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 593313 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 593314 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593315 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 593316 - ||  || 10 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593317 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593318 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593319 - ||  || 16 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593320 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593321 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593322 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593323 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593324 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593325 - ||  || 1 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593326 - ||  || 17 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593327 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593328 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593329 - ||  || 10 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593330 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 593331 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 593332 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593333 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593334 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 593335 - ||  || 28 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 593336 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593337 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593338 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593339 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593340 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593341 - ||  || 18 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 593342 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 593343 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593344 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593345 - ||  || 22 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 593346 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 593347 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593348 - ||  || 11 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 593349 - ||  || 15 gennaio 2007 || Bickel, W.
|-
| 593350 - ||  || 21 febbraio 2007 || Holmes, R.
|-
| 593351 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593352 - ||  || 20 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593353 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593354 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593355 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593356 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593357 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593358 - ||  || 24 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593359 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593360 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593361 - ||  || 23 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593362 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593363 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593364 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593365 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593366 - ||  || 19 giugno 2004 || CSS
|-
| 593367 - ||  || 1 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593368 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593369 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 593370 - ||  || 15 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593371 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593372 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593373 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593374 - ||  || 9 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593375 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593376 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593377 - ||  || 24 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593378 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593379 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593380 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 593381 - ||  || 6 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 593382 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593383 - ||  || 1 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593384 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 593385 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593386 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593387 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 593388 - ||  || 29 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 593389 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593390 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593391 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593392 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 593393 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593394 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593395 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593396 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593397 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593398 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593399 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593400 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

593401-593500 

|-
| 593401 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593402 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593403 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593404 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593405 - ||  || 6 settembre 2004 || Ries, W.
|-
| 593406 - ||  || 30 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 593407 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593408 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593409 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593410 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593411 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593412 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593413 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593414 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593415 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593416 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593417 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593418 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593419 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593420 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 593421 - ||  || 16 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 593422 - ||  || 4 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593423 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593424 - ||  || 1 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 593425 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593426 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593427 - ||  || 25 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593428 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593429 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593430 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593431 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593432 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593433 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593434 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 593435 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593436 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593437 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593438 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593439 - ||  || 21 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 593440 - ||  || 8 ottobre 2010 || CSS
|-
| 593441 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593442 - ||  || 21 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593443 - ||  || 16 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 593444 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593445 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593446 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593447 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593448 - ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 593449 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593450 - ||  || 1 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593451 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593452 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593453 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593454 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593455 - ||  || 17 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 593456 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593457 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593458 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 593459 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593460 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593461 - ||  || 18 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 593462 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 593463 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593464 - ||  || 5 settembre 2010 || Karge, S., Kling, R.
|-
| 593465 - ||  || 10 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593466 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 593467 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593468 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593469 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 593470 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593471 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593472 - ||  || 11 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593473 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593474 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593475 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593476 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593477 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593478 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593479 - ||  || 4 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593480 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593481 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593482 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 593483 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593484 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 593485 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593486 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593487 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593488 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593489 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593490 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593491 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593492 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593493 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593494 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593495 - ||  || 10 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593496 - ||  || 9 luglio 2010 || WISE
|-
| 593497 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593498 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593499 - ||  || 23 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 593500 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

593501-593600 

|-
| 593501 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593502 - ||  || 1 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 593503 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 593504 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593505 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 593506 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 593507 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 593508 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593509 - ||  || 11 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593510 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593511 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593512 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593513 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593514 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 593515 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593516 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593517 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593518 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593519 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593520 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593521 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593522 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593523 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593524 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593525 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593526 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593527 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593528 - ||  || 13 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593529 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593530 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593531 - ||  || 10 luglio 2004 || NEAT
|-
| 593532 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593533 - ||  || 13 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593534 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593535 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593536 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 593537 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 593538 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593539 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593540 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593541 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593542 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593543 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 593544 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593545 - ||  || 1 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593546 - ||  || 20 agosto 2015 || Spacewatch
|-
| 593547 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593548 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593549 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593550 - ||  || 15 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593551 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593552 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593553 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593554 - ||  || 14 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593555 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593556 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593557 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593558 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593559 - ||  || 17 agosto 2009 || CSS
|-
| 593560 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593561 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593562 - ||  || 6 settembre 2015 || Spacewatch
|-
| 593563 - ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593564 - ||  || 16 agosto 2009 || CSS
|-
| 593565 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593566 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 593567 - ||  || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593568 - ||  || 6 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 593569 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593570 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593571 - ||  || 17 settembre 2004 || Knofel, A.
|-
| 593572 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593573 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 593574 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593575 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593576 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593577 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593578 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593579 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593580 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 593581 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 593582 - ||  || 13 agosto 2004 || NEAT
|-
| 593583 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593584 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 593585 - ||  || 19 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593586 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593587 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593588 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 593589 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593590 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593591 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 593592 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 593593 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593594 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593595 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593596 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593597 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593598 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593599 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593600 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

593601-593700 

|-
| 593601 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 593602 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593603 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 593604 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 593605 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593606 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 593607 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593608 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593609 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593610 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 593611 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593612 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593613 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593614 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593615 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593616 - ||  || 23 giugno 2015 || Mauna Kea
|-
| 593617 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 593618 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593619 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593620 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593621 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 593622 - ||  || 18 settembre 2015 || CSS
|-
| 593623 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593624 - ||  || 28 novembre 2010 || CSS
|-
| 593625 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593626 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593627 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593628 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593629 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 593630 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593631 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 593632 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593633 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 593634 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593635 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593636 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593637 - ||  || 13 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 593638 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593639 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593640 - ||  || 25 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593641 - ||  || 5 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593642 - ||  || 10 maggio 2014 || Spacewatch
|-
| 593643 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593644 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593645 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593646 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593647 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593648 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593649 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593650 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 593651 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593652 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593653 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593654 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 593655 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593656 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593657 - ||  || 26 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 593658 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 593659 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593660 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593661 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593662 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 593663 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593664 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593665 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 593666 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593667 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593668 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593669 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593670 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593671 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593672 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593673 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593674 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593675 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593676 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593677 - ||  || 17 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593678 - ||  || 24 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593679 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593680 - ||  || 10 ottobre 2015 || Rinner, C.
|-
| 593681 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 593682 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 593683 - ||  || 25 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593684 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593685 - ||  || 16 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 593686 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593687 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593688 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593689 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593690 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 593691 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593692 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593693 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 593694 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593695 - ||  || 3 ottobre 2015 || CSS
|-
| 593696 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593697 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593698 - ||  || 18 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 593699 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593700 - ||  || 2 febbraio 2001 || Spacewatch
|}

593701-593800 

|-
| 593701 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593702 - ||  || 24 settembre 2015 || CSS
|-
| 593703 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593704 - ||  || 28 febbraio 2006 || CSS
|-
| 593705 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593706 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593707 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593708 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593709 - ||  || 3 ottobre 2015 || CSS
|-
| 593710 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 593711 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 593712 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 593713 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 593714 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 593715 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593716 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593717 - ||  || 5 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593718 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593719 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593720 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593721 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593722 - ||  || 13 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593723 - ||  || 9 ottobre 2015 || Elenin, L.
|-
| 593724 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593725 - ||  || 8 ottobre 2015 || CSS
|-
| 593726 - ||  || 1 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593727 - ||  || 15 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593728 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593729 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593730 - ||  || 10 ottobre 2015 || Spacewatch
|-
| 593731 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 593732 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593733 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593734 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 593735 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593736 - ||  || 2 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593737 - ||  || 22 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593738 - ||  || 22 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593739 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593740 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593741 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593742 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593743 - ||  || 18 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593744 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593745 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593746 - ||  || 15 settembre 2009 || CSS
|-
| 593747 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593748 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593749 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593750 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593751 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 593752 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593753 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 593754 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593755 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 593756 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593757 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593758 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 593759 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 593760 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593761 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593762 - ||  || 13 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593763 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593764 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 593765 - ||  || 1 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593766 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 593767 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593768 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 593769 - ||  || 9 ottobre 2015 || ESA OGS
|-
| 593770 - ||  || 2 dicembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 593771 - ||  || 11 ottobre 2015 || CSS
|-
| 593772 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 593773 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593774 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593775 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 593776 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 593777 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593778 - ||  || 6 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593779 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593780 - ||  || 6 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593781 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593782 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 593783 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593784 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593785 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593786 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 593787 - ||  || 1 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593788 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593789 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 593790 - ||  || 10 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593791 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593792 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 593793 - ||  || 29 agosto 2009 || CSS
|-
| 593794 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593795 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593796 - ||  || 22 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 593797 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593798 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 593799 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593800 - ||  || 10 ottobre 2005 || Cat, P. D.
|}

593801-593900 

|-
| 593801 - ||  || 1 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593802 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593803 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593804 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593805 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593806 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593807 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 593808 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 593809 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593810 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593811 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 593812 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 593813 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593814 - ||  || 4 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 593815 - ||  || 8 ottobre 2008 || CSS
|-
| 593816 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593817 - ||  || 11 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593818 - ||  || 28 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593819 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593820 - ||  || 21 dicembre 2008 || Sarneczky, K.
|-
| 593821 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593822 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 593823 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593824 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593825 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593826 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593827 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593828 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 593829 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593830 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593831 - ||  || 16 settembre 2007 || Holmes, R.
|-
| 593832 - ||  || 14 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593833 - ||  || 18 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 593834 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593835 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593836 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593837 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593838 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 593839 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593840 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593841 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 593842 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593843 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 593844 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593845 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593846 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593847 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593848 - ||  || 12 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593849 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593850 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593851 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593852 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593853 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593854 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593855 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593856 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593857 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593858 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593859 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593860 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593861 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593862 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593863 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593864 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593865 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593866 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 593867 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 593868 - ||  || 24 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593869 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 593870 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 593871 - ||  || 5 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593872 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 593873 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 593874 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 593875 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593876 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593877 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593878 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 593879 - ||  || 4 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593880 - ||  || 24 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593881 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593882 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593883 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593884 - ||  || 15 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 593885 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593886 - ||  || 11 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593887 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593888 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593889 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593890 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593891 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 593892 - ||  || 22 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593893 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593894 - ||  || 6 febbraio 2005 || Bickel, W.
|-
| 593895 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593896 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 593897 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593898 - ||  || 1 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593899 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593900 - ||  || 16 aprile 2009 || Siding Spring Survey
|}

593901-594000 

|-
| 593901 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593902 - ||  || 27 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593903 - ||  || 2 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593904 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593905 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 593906 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593907 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593908 - ||  || 13 gennaio 2005 || Ory, M.
|-
| 593909 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593910 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593911 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 593912 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 593913 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593914 - ||  || 12 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593915 - ||  || 31 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 593916 - ||  || 17 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593917 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593918 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593919 - ||  || 3 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593920 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593921 - ||  || 21 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 593922 - ||  || 5 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593923 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593924 - ||  || 20 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 593925 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593926 - ||  || 17 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 593927 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 593928 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 593929 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593930 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593931 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593932 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593933 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593934 - ||  || 2 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593935 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593936 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 593937 - ||  || 25 luglio 2014 || ESA OGS
|-
| 593938 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593939 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593940 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593941 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593942 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593943 - ||  || 6 settembre 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 593944 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593945 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593946 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593947 - ||  || 4 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593948 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 593949 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593950 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593951 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 593952 - ||  || 13 maggio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 593953 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593954 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593955 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593956 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593957 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593958 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593959 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593960 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593961 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 593962 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 593963 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593964 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593965 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593966 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593967 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593968 - ||  || 12 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593969 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593970 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593971 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593972 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593973 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593974 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593975 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593976 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593977 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593978 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 593979 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593980 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593981 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593982 - ||  || 20 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593983 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 593984 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 593985 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593986 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 593987 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593988 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 593989 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 593990 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 593991 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 593992 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 593993 - ||  || 27 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593994 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593995 - ||  || 29 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593996 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 593997 - ||  || 24 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593998 - ||  || 15 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 593999 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 594000 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0593001